Paralympiska vinterspelen 1998 var de sjunde paralympiska vinterspelen. De hölls i Nagano, Japan.

Sporter
 Alpin skidåkning
 Iskälke
 Kälkhockey
 Nordisk skidsport (längdskidåkning och skidskytte)
 Längdskidåkning
 Skidskytte

Källor

Externa länkar

 Internationella parlympiska kommittén
 Evenemanget i SVT:s öppna arkiv 

Paralympiska vinterspelen 1998
WP:Projekt Japan